Dresing ist der Name von

 Frederik Nicolai Dresing (1823–1894), dänischer Politiker
 Heidemarie Dresing (geborene Heidemann; * 1955), deutsche Dressurreiterin
 Horst Dresing, Fotograf
 Klaus Dresing (* 1952), deutscher Chirurg